Нео (Неох) Гдальевич Беленький (1908—1997) — советский физиолог и биохимик в области изучения сельскохозяйственных животных и птиц, доктор биологических наук (1943), профессор (1944), академик ВАСХНИЛ (1948).

Биография 
Родился а в селе Шумилово Бельского уезда Смоленской губернии. В 1930 закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт.

В 1930—1931 — Ленинградский молочно-огородный институт, ассистент.

В 1931—1938 — Московский зоотехнический институт птицеводства (г. Загорск, Московская область): в 1931—1932 — ассистент, в 1932—1934 — доцент, в 1934—1938 — заведующий кафедрой физиологии сельскохозяйственных животных и птиц.

В этот же период — ВНИИ птицеводства (Загорск), заместитель директора по науке, директор.

Член ВКП(б) с 1938.

В 1938—1943 — ВНИИ животноводства ВАСХНИЛ, заместитель директора по научной части и исполняющий обязанности директора, директор.

В 1941—1943 — председатель Московского обкома профсоюзов Высшей школы и научных учреждений.

В 1943—1970 — Московский химико-технологический институт мясной и молочной промышленности (ныне — Московский государственный университет пищевых производств), заведующий кафедрой физиологии, токсикологии и радиологии. ВНИИ мясной промышленности, руководитель отдела органопрепаратов и кровезаменителей.

В 1970—1997 — консультант ВАСХНИЛ и РАСХН.

Умер 23 апреля 1997. Похоронен на Донском кладбище.

Научная деятельность 
Научная специализация — повышение продуктивности животноводства, получение тканевых субстратов животного происхождения (эндокринно-ферментного сырья) в едином технологическом цикле. Разработка метода лечения лошадей от столбняка. Создатель первого кровезаменителя «Лечебная сыворотка Беленького» (ЛСБ).

Автор медицинских препаратов аллохол, гонадостимулин, антисклеротин.
Под руководством Беленького созданы препараты: химопсин, химотрипсин, рибонуклеаза, инсулин, дезоксирибонуклеаза, маммотоцин и гепарин.

Награды 
 Сталинская премия (1949) за исследования в области проблемы кровезаменителей
 Орден Трудового Красного Знамени (1949)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 10 медалей СССР и РФ
 3 медали ВДНХ.

Публикации 
250 научных трудов, включая 12 книг. Около 20 авторских свидетельств на изобретения.
 Столбняк лошадей и других сельскохозяйственных животных. — М, 1943. — 242 с. — (Тр. 484 Гарнизон. вет. лазарета Моск. воен. окр.).
 Столбняк у лошадей и меры борьбы с ним, М., 1944;
 Парентеральное белковое питание человека и животных, М., 1950;
 Видовонеспецифическая сыворотка, М., 1950;
 Нормирование протеина в рационах сельскохозяйственной птицы, М., 1951;
 Переливание сыворотки крови животных. — 2-е изд. — М..: Советская наука, 1953. — 463 с.
 Новое в производстве ферментов и ферментских препаратов из животного сырья / Соавт.: Полонская Л. Б., Чамин Н. Н. — М., 1966. — 104 с.
 Некоторые вопросы производства и качества молока / ВАСХНИЛ. Совет по координации научно-исследовательских работ в области повышения качества продуктов животноводства. — М., 1979. — 122 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография.ру | Biografija.ru | Беленький Нео Гдальевич
 Портал Российской академии сельскохозяйственных наук. Об Академии / Члены Россельхозакадемии / Персональный состав с момента образования / Действительные члены / Действительные члены, утверждённые в 1948 г.

Родившиеся в Велижском районе
Физиологи СССР
Биохимики СССР
Выпускники Санкт-Петербургского аграрного университета
Преподаватели Московского зоотехнического института
Преподаватели МГУПП
Директора ВНИИ животноводства
Члены КПСС
Похороненные на Донском кладбище